Алексей Янишевский:

 Янишевский, Алексей Николаевич (род. 1983) — мастер спорта по гребле.
 Янишевский, Алексей Эрастович (1873—1936) — невропатолог, эмигрант.
 Янишевский, Алексей Юрьевич (род. 1993) — украинский хоккеист.
 Примечания